Zaz — дебютный студийный альбом французской певицы Zaz, выпущенный 10 мая 2010 года во Франции на лейбле Play On. Дистрибьютором альбома в остальных странах выступила компания Sony.

Три композиции альбома написаны Рафаэлем Арошем (Raphaël Haroche).

Альбом поднялся на первое место во Франции и получил статус золотого в июне 2010 года, а осенью возглавил хит-парады Бельгии, Швейцарии и Австрии.

Сингл «Je veux» (Kerredine Soltani, Tryss), текст которого выражает презрение к обществу потребления, был выбран телеканалом TF1 в качестве главного летнего хита, а видеоклип демонстрировался в течение лета 2010 года на TF1 и других музыкальных каналах.

Список композиций

Участники записи 
 Дино Сирон
 Жак Датен
 Изабель Жеффруа
 Mickaël Geraw
 Рафаэль Арош
 Керредин Солтани
 Tryas

Чарты и сертификация

Чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 Тексты песен альбома

Дебютные альбомы 2010 года
Альбомы Zaz
Золотые альбомы
Альбомы на французском языке